Diodato – variante del nome proprio di persona Adeodato
Diodato – abate di Montecassino
Diodato – cantautore italiano
Roberta Diodato – calciatrice e giocatrice di calcio a 5 italiana

Pagine correlate

Diodati (disambigua)
Deodato